Ю́рий Тю́рин:

 Тюрин, Юрий Александрович (род. 1957) — глава города Ижевск (2015—2018).
 Тюрин, Юрий Георгиевич (род. 1948) — советский хоккеист.
 Тюрин, Юрий Дмитриевич (1937—1997) — советский легкоатлет.
 Тюрин, Юрий Николаевич (род. 1935) — советский и российский математик.
 Тюрин, Юрий Петрович (1938—2016) — советский и российский сценарист, киновед, кинокритик.